MZZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Manzini (SWZ)